Муция (Mucia) е име на римлянките от род Муции:

 Муция Терция Млада, съпруга на Гай Марий Младши и Помпей Велики и става майка на трите му деца
 Муция, омъжена за Луций Лициний Крас